DAR:

 DAR — программа для резервного копирования файлов.
 DAR — соотношение сторон экрана у дисплеев (от ).